

Geografia

Niemcy 
 Sellin – dzielnica miasta Neukloster
 Sellin – część gminy Heringsdorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Sellin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Zielin
 Zielin

Osoby 
 Fryderyk Sellin - polski kupiec
 Gustaf Adolf Sellin - szwedzki sportowiec
 Jarosław Sellin – polski polityk

Inne 
 (5789) Sellin - planetoid

Zobacz też 
 Selin
 Sellien